Democracia Ourensana (DO) és un partit polític gallec de la província d'Ourense dirigit per Gonzalo Pérez Jácome. Té un canal de televisió, que també es troba a YouTube, anomenat Auria TV, d'àmbit local, en el qual s'emeten propaganda, rodes de premsa i alguns programes sobre política provincial.

Resultats 
Resultats electorals de Democracia Ourensana:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Partits polítics de Galícia